Естонський футбольний зимовий турнір 2014 — 1-й розіграш Естонського футбольного зимового турніру.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 10 січня до 9 лютого 2014 року.

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Посилання 
 Естонський футбольний зимовий турнір на soccerway 

2014
2014 у футболі